

Arte 
 Antiope – tragedia cothurnata del drammaturgo latino Marco Pacuvio

Astronomia 
 90 Antiope – asteroide scoperto nel 1866

Fumetti  
 Antiope – personaggio dei fumetti DC Comics

Mitologia 
 Antiope – personaggio della mitologia greca, figlia di Nitteo
 Antiope – personaggio della mitologia greca, regina delle Amazzoni
 Antiope – personaggio della mitologia greca, sposa di Eurito e madre di Clizio e di Ifito

Nomi 
 Antiope – nome proprio di persona italiano femminile

Altro 
  – sommergibile francese varato negli anni trenta